

Santos cristãos 
 Conrado de Constança 
 Conrado de Placência 
 Conrado de Parzham

Outros usos 
São Conrado (bairro do Rio de Janeiro)

Desambiguações de santos